

Llocs 
 Ōi (Fukui), municipi a la prefectura de Fukui.
 Ōi (Kanagawa), municipi a la prefectura de Kanagawa.
 Districte d'Ōi, districte a la prefectura de Fukui.
 Riu Ōi, riu a la prefectura de Shizuoka.

Altres 
 Ōi (shōgi), un dels títols dels jugadors professionals de shōgi.